Altus puede referirse a:

Divisiones administrativas 
 Altus, localidad en el estado de Arkansas, Estados Unidos.
 Altus, localidad en Oklahoma, Estados Unidos.
 Altus, población en el antiguo territorio de Migdonia, Antigua Grecia.
 Altus, Altus Banda de rock de Floresta, Buenos Aires Argentina
 Altus Global Network, Red Global de Contactos de Negocios, Base en Houston, Texas.
 Altus (US), Sociedad secreta de altos ejecutivos de negocios a nivel mundial, cuyo origen se rastrea desde los 30’s.

Rascacielos 
 Torre Altus, rascacielos de 197 metros en Ciudad de México, México.
 Altus, rascacielos de 125 metros y ubicado en la ciudad de Katowice, Polonia.

Música 
 Lee Altus, guitarrista estadounidense.
 Altus Mortem, banda de thrash metal de la República Dominicana.
 altus, voz que hace uso del registro de falsete para emitir un sonido semejante al canto femenino.
 Altus, Banda de rock de Floresta, Buenos Aires Argentina Formada por Gonza Ortale, Oli Boo, Tincho Pinasco y Fede Gomez